Деме́трий () — мужское имя греческого происхождения. Происходит от имени богини плодородия Деметры.

 Знаменитые Деметрии в истории
 Деметрий Фалерский
 Деметрий Магнесийский
 Деметрий (епископ Неаполя) — епископ Неаполя (580-е — 591).
 Деметрий Хронограф —  еврейский историк и экзегет эпохи эллинизма. 
 Цари Македонии:
 Деметрий I Полиоркет — царь Азии в 306—301 гг. до н. э. (вместе с отцом Антигоном I), царь Македонии в 294—287 гг. до н. э.;
 Деметрий II Этолийский — правил в 239—229 гг. до н. э.

 Селевкиды:
 Деметрий I Сотер — царь Сирии, правивший в 162—150 гг. до н. э.;
 Деметрий II Никатор — царь Сирии, правивший в 145—141 гг. до н. э. и 129—126 гг. до н. э.;
 Деметрий III Эвкер — царь Дамаска, правивший в 95—88 гг. до н. э.

 Цари Греко-бактрийского царства:
 Деметрий I Аникет — царь, правивший ок. 200—180 гг. до н. э. в Бактрии, Согдиане, Фергане и Арахозии;
 Деметрий II — царь, правивший ок. 180—165 гг. до н. э. в Арахозии, Гандхаре и Пенджабе.

 Прочие Антигониды:
 Деметрий Красивый (285 до н. э.—249 до н. э.) — царь Кирены в 250 до н. э.—249 до н. э.
 Деметрий — наварх македонского царя Филиппа II, старший брат диадоха Антигона Одноглазого.
 Деметрий — младший сын македонского царя Филиппа V.

 Вымышленные персонажи
 Деметрий — персонаж из серии романов «Сумерки».

Топоним 
  — святилище Деметры близ Пираса.

Другое 
 Деметриус — историческая драма Фридриха Шиллера.

См. также 
 Димитрий
 Димитр
 Дмитрий
 Собор Святого Димитрия (Видин)